Cluj-Napoca – città della Romania
 Distretto di Cluj – distretto della Romania
  – società calcistica di Cluj-Napoca